A200 ou A.200 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses:
 Acer Iconia Tab A200, un tablette d’Acer ;
 Aero A.200, un monoplan biplace en tandem de sport et de tourisme tchèque ;
 Autoroute néerlandaise A200, reliant Zwanenburg à Haarlem.